Bayrampaşa peut désigner :

Toponymes

Bayrampaşa : l'un des 39 districts d'Istanbul ;
 Bayrampaşa : un village du district de Demirözü dans la province de Bayburt ;
 Bayrampaşa-Maltepe : une station de la ligne M1 du métro d'Istanbul ;
 Prison de Bayrampaşa : l'ancien nom de l'ancienne prison de Sağmalcılar à Istanbul fermée en .

Autres 
 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım : un film turc de Hamdi Alkan sorti en .
 Bayrampaşa SK : un club de football du district de Bayrampaşa à Istanbul, en Turquie.

Homonymie de toponyme